Le  championnat du monde masculin de volley-ball s'est déroulé du  au  à Paris, France. Il a mis aux prises les vingt-quatre meilleures équipes mondiales.

Équipes présentes 
  Allemagne de l'Est
  Allemagne de l'Ouest
 
 
 
  Bulgarie
 
 
 
 
 
  Hongrie
 
 
 
 
 
 
 
  Roumanie
 
 
  URSS

Compétition

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

Poule G

Poule H

Poule I

Poule L

Deuxième tour

Classement 21-24

Classement 11-20

Classement 1-10

Classement final

Composition des équipes 

 Josef Broz
 Karel Broz
 Bohumil Golián
 Karel Láznicka
 Zdenek Maly
 Josef Musil
 Jaromir Paldus
 Karel Paulus
 Milan Purnoch
 Frantisek Schwarzkopf
 Ladislav Synovec
 Josef Tesar
 Coach: Josef Kozák

 Gabriel Cherebetiu
 Georghe Corbeanu
 Eduard Derzei
 Dumitru Medianu
 Caius Miculescu
 Sebastian Mihailescu
 Constantin Mitroi
 Alexandru Musat
 Horatiu Nicolau
 Jean Ponova
 Stefan Roman
 Marcel Rusescu
 Coach: Emiliu Petrescu

 Nil Fasachov
 Gennadij Gaykovoy
 Vladimir Kurinni
 Anatoliy Makagonov
 Georgiy Mondsolevski
 Konstantin Reva
 Marat Sablyigin
 Semjon Šcherbakov
 Gennadiy Smolyaninov
 Ivan Tišchenko
 Edmund Ungursch
 Anatolij Zakrjevski
 Coach: Anatolij Ejngorn

 S. Czerski
 Kazimierz Faliszewski
 R. Mazurek
 W. Pindelski
 Marian Radomski
 Wojcieh Rutkowski
 Tadeusz Szlagor
 Aleksy Szołomicki
 Alfred Szperling
 Wocieh Szuppe
 Tadeusz Wleciał
 Jan Woluch
 Coach: Jacek Busz

 I. Asenov
 B. Danailov
 Denyo Denev
 Boris Gyuderov
 Lyudmil Gyuderov
 N. Lechev
 Boyan Moshalov
 Panayot Pondalov
 Todor Simov
 Vasil Simov
 P. Topalov
 Dimitar Zahariev
 Coach: Gueorgui Krastev

 Arthur Alper
 Rolf Engen
 Bud Klein
 B. Klinger
 A. Kuhn
 Leonard Morgan
 Walter Schiller
 G. Selznick
 Louis Wentzel
 Marvin Wigley
 D. Williams
 Jack Woods
 Coach: Harry Wilson

 Alfred Arroyo
 Christian Belleval
 Alain Bertagnol
 Jacques Bertrand
 Jean-Claude Bosch
 Igor Boulatsel
 Pierre Coquand
 Jean-Jacques Desplanckes
 François Dujardin
 Jean Estève
 René Nomico
 Coach: Marcel Mathoré

 L. Benke
 Z. Berek
 L. Gállos
 F. Gulyás
 B. Horváth
 F. Jánosi
 J. Kovács
 P. Mayer
 L. Nagy
 J. Papp
 O. Prouza
 Roka
 M. Tatar
 J. Varga
 Coach: Abad Árpád

 Slobodan Milosavljevic
 Ivan Popovic
 Vlado Skerbinjek
 Branko Stefanovic
 Bogoljub Stojimirovic
 Zdenko Michn
 Zoran Živkovic
 Petar Bojic
 Drasko Salopek
 Nikola Djorjevic
 Josip Kresic
 Gordan Jankovic
 Coach: Dragomir Sirotanovic
 Coach: Biyan Stranic

 F. Bartells
 J. Bastos
 Jorge de Melo Bitencourt
 S. Borges
 U. Brochado
 Alvaro Caira
 M. Campos
 J. Parahos
 João J. Quaresima
 Joel Ramalho
 R. Silva
 S. Tavares
 Coach: Samy Mehinsky

 Brandenburg
 Brockow
 Rolf Burger
 Doring
 Herbert Dosiehn
 Harry Einer
 Eberhard Heintze
 Paul-Friedrich Kurt
 Kolodniak
 Werner Kringer
 Renthaler
 Arndt Loscher
 Coach: Fritz Dorivo

 Jan De Beer
 Albert De Kroon
 Henny De Ruiter
 Dick De Vries
 Piet Kaptein
 Hans Maas
 Ton Smit
 Rinus Tuinman
 Hidde van der Ploeg
 Nico Zimmerman
 Coach: Kees Van ?

 Olivo Barberi
 Aldo Bellagambi
 Giovanni Bigoni
 Franco Bortolomasi
 Bruno De Bernardi
 Remo Gasparini
 Guiliano Giacchetti
 Paolo Manetti
 Carlo-Alberto Moise
 Rasori
 Tedeschi
 Coach: Ivan Trinajstic

 F-Silva António Augusto
 Julio Borget
 Xara Brasil
 David Cohen
 Paul Costa
 Duarte
 Drumigos Fernández
 José Mapaltrain
 Moira
 Castro Pereira
 Salvador Roqueter
 Coach: Prof. Nuno de Barros

 Haim Borer
 Ehoud Dekel
 Ealinger
 Yaacov Graff
 Yigal Hanegbi
 Amos Yerushalmi
 David Kafri
 Maller
 Mika
 Porat
 Aaron Rotchild
 Unsteit
 Coach: Michael Shamban

 Victor Bailleul
 Roger Ceulemans
 Paul Coosemans
 Marcel Debuigne
 Robert Demarsin
 Achille Digenant
 Marcel Pelsmackers
 Jean Servais
 Adrien Tanghe
 Georges Van Dooren
 Léo Verhoeven
 Robert Wuyts
 Coach: Olivier Bruyr

 Helmut Arnold
 Ulrich Asswald
 Solfgang Dix
 Klaus Heinisch
 Dieter Lindner
 Jurgen Pohland
 Manfred Porschke
 Dieter Schnitger
 Eberhard Schulz
 Gunter Thiemann
 Léo Wargel
 Ernst Wobbeking
 Coach: Eberhard Schulz

 Miroslav Brozak
 Georg Cargnelli
 Rudolf Dorner
 Johann Kulicek
 Josef Langegger
 Johann Rundel
 Walter Ruzicka
 Peter Schinhan
 Josef Schmid
 Roland Sikora
 Karl Syrovatka
 Karl Vacek
 Coach: Karl Bernas

 Jan Chang
 Chen-Hung Chiang
 Lieh Hsieh
 Che-Ta Li
 Chun-Yao Ma
 Hsin-Yi Mei
 Shou-Nan Mei
 Tzu-Wen Mei
 Jung-Lo Tseng
 Tsu-Hung Wang
 Li-Min Wu
 Shao Yeh
 Coach: Chin-An Sun

 Choi Ki Chil
 Gun Bong Syp
 Gun Kwang Hyung
 Gun Wu San
 Kim Huyn Mo
 Pak Chang Soo
 Pak Kil Wan
 Pak Ki Tai
 Pak Yong Sik
 Song Ki Jai
 Coach: Choi Ki Chil

 Hevia Andres
 Perdomo Armando
 George Edgar
 George Eugenio
 Cosio Jorge
 Garcia Jose
 Mendoza Jose
 Moreno Jose
 Yedra Jose
 Rey Pedro
 Bowe Roberto
 Jorge Rodolfo
 Coach: Del Cueto Sacinto

 P. Athikannu
 P. Bhardhan Nair
 Abinash Chandar Soni
 Kuldip Chopra
 Sardarilal Gupta
 Sat Gurdyal Talwar
 Mohanlal Singha
 B. Shankaranarayan
 Amarjit Singh
 Mohanlal Rishi
 Aloka Nath Chandra
 Dinanath Tewari
 Coach: B.P. Tripathi Or H.P. KH

 Jacques Bonert
 Albert Eifes
 Jeannot Hilger
 Jean-Pierre Kolodka
 Théo Langers
 Fernand Muller
 Georges Schiltz
 Jacques Vandriessche
 Carlo Wagner
 Norbert Weber
 Fernand Weber
 Théo Zirnheld
 Coach: Norbert Arnold

 Yigil Ayaslioglu
 Ayhan Demir
 Gungor Demirtas
 Deger Eraybar
 Sinan Erdem
 Sakir Erman
 Omer Kuntay
 Cihat Ozgenel
 Lui Salapi
 Erdogan Tezis
 Nasuhi Unlubanan
 Oral Yilmazoglu
 Coach: Ayhan Demir

Articles connexes 

1956
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 1956
Monde masculin 1956
Volley-ball à Paris
Monde masculin
Sport en France en 1956
Août 1956
Septembre 1956